Kunekune bezeichnet:
 Kunekune (Yōkai), ein japanisches fiktives Wesen (Kunekune)
 Kunekune (Schweinerasse), eine neuseeländische Schweinerasse